Die 1. Amateurliga Südbaden 1958/59 war die 9. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der FC Singen 04, der in die II. Division aufstieg, da er die Aufstiegsrunde für sich entscheiden konnte. Dadurch qualifizierten sich die Singener auch für die deutsche Fußball-Amateurmeisterschaft 1959, die sie ebenfalls gewinnen konnten.

Südstern Singen und der SV Kuppenheim mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der SC Baden-Baden und der FV St. Georgen.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1958
Fußballsaison 1958/59